Chiang Ching-kuo – politico e generale cinese
 Chiang Fang-liang – moglie del presidente della Repubblica Cinese Chiang Ching-kuo
 Chiang Feng-chung – ex cestista taiwanese
 Chiang Kai-shek – generale e politico cinese
 Chiang Tai-Chuan – ex giocatore di baseball taiwanese
 Chiang Wei-kuo – generale e politico cinese
 David Chiang – attore, regista e produttore cinematografico cinese 
 Doug Chiang – effettista taiwanese naturalizzato statunitense
 Eugene Chiang – astronomo statunitense
 Mandy Chiang – cantante cinese
 Ted Chiang – scrittore statunitense di narrativa fantastico-fantascientifica